Název Chudeřín má více sídel:
 Chudeřín (Nové Sedlo), část obce Nové Sedlo v okrese Louny
 Chudeřín (Litvínov), část města Litvínov v okrese Most
 Chudeřín (Smržovka), část města Smržovka v okrese Jablonec nad Nisou